(1941-2016), personnalité politique mexicaine ;
 Sávio Bortolini Pimentel (1974-) : footballeur franco-brésilien.